Hadramphus tuberculatus — редкий вид жуков из семейства долгоносиков (Curculionidae). Обитает в районе Крайстчерча на Южном Острове Новой Зеландии. С 1922 по 2004 год считался вымершим, затем был переоткрыт студентами.

Описание 
Длина 11,7—16,3 мм. Жук не способен к полёту. Тело тёмно-коричневое с серо-коричневыми чешуйками.

МСОП присвоил таксону охранный статус «Находящиеся на грани полного исчезновения» (CR).

Примечания

Ссылки 
 Description and Image, PDF.
 Image of a Museum specimen, PDF.
 Past distribution of large weevils (Coleoptera: Curculionidae) in the South Island, New Zealand, based on Holocene fossil remains.
 Discovery brings weevil back from the brink .
 Knobbled weevil discussed on Radio New Zealand’s Critter of the Week, 23 October 2015.

Molytinae
Насекомые Новой Зеландии‎
Эндемики Новой Зеландии
Животные, описанные в 1877 году